Hajdučík ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Hajdučík (* 20. Jahrhundert), tschechoslowakischer Schauspieler
 Miroslav Hajdučík (* 20. Jahrhundert), tschechoslowakischer Kanute